Jan de Boer kan henvise til:

 Jan de Boer (fodboldspiller, født 1898) – hollandsk fodboldspiller
 Jan de Boer (fodboldspiller, født 1955) – hollandsk fodboldspiller
 Jan de Boer (fysiker, født 1911) – hollandsk professor i teoretisk fysik
 Jan de Boer (fysiker, født 1967) – hollandsk teoretisk fysiker inden for strengteori
 Jan de Boer (gymnast) – hollandsk gymnast
 Jan de Boer (maler) – hollandsk maler
 Jan de Boer (politiker, født 1893) – hollandsk borgmester i Obdam
 Jan de Boer (politiker, født 1906) – hollandsk borgmester i Assendelft
 Jan de Boer (politiker, født 1969) – hollandsk borgmester i Den Helder